Anastasios Bakasetas (ur. 28 czerwca 1993 w Koryncie) – grecki piłkarz grający na pozycji napastnika w Trabzonsporze. Kapitan reprezentacji Grecji.

Kariera klubowa

Trabzonspor 
W trakcie zimowego okienka transferowego w sezonie 2020/21 piłkarz dołączył do zespołu Trabzonspor. W pierwszym meczu - 4 lutego 2021, strzelił decydującą bramkę w wygranym meczu z Denizlispor.

Statystyki kariery

Klubowe 

 (aktualne na dzień 18 września 2022)

Przypisy

Bibliografia 

 
 

Urodzeni w 1993
Reprezentanci Grecji w piłce nożnej